Rauma peut désigner :
 Rauma, une ville de Finlande ;
 Rauma, une ville de Norvège ;
 la Rauma, une rivière de Norvège et de Suède.